María Rosa puede hacer referencia a:
 María Rosa (1894), obra de teatro de Ángel Guimerá.
 María Rosa (1946), película argentina de Luis Moglia Barth basada en la obra anterior.